El término Saborit puede referirse a:

 Andrés Saborit Colomer, tipógrafo, periodista y político socialista español.
 Pere Saborit i Codina, filósofo español.
 Enric Saborit, futbolista español.